| mål         = {{#expr:
 26 +
 9 +
 9}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (6:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 2009 Bangladesh
| följande    = Nepal 2013
}}
Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 2011 var det 9:e Sydasiatiska mästerskapet och spelades i Indien. Mästerskapet vanns av värdnationen  som tog sin sjätte mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 4–0.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

2011
Fotbollsåret 2011
2011 i Indien